Siemens Vectron, een locomotiefplatform gebouwd door Siemens
 Vectron Systems AG, een Duitse elektronicafabrikant gespecialiseerd in kassa's
 Vectron (computerspel) (1989), een computerspel voor de MSX 2